Hasdai (Hasday, Hasdaye), auch Hisdai (Hisday, Hisdaye), ist der Name von:

 Chasdai ibn Schaprut (um 915 – um 970), jüdischer Wesir in Cordoba am Hof des Kalifen Abd ar-Rahman III.
 Abu'l-Fadl Hasdai ibn Yusuf ibn Chasdai (1050?–1093?), Enkel des vorigen, jüdischer Wesir in Saragossa am Hof der Hudiden-Emire und Islam-Konvertit
 Hasdai ben Abraham Crescas (1340–1410), jüdischer Philosoph in Zaragoza